Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta fanden zwei Wettkämpfe im Basketball statt.

Medaillenspiegel

Männer

Frauen

Weblinks 

Basketball
1996
Basketballveranstaltung 1996
Basketballwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Atlanta
Georgia Dome